Кля́ва (от  — клён) — латышская фамилия. Известные носители:

 Клява, Густав Янович (1906—1992) — советский общественный деятель, юрист, в 1938 году — директор Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.
 Клява, Оскар (род. 1983) — латвийский футболист.
 Клява, Сигвардс (род. 1962) — латвийский хоровой дирижёр.